

Geografia
 Engen – città tedesca situata nel land del Baden-Württemberg

Persone
 Alf Engen – sciatore alpino, sciatore nordico e allenatore di sci statunitense
 Bjarte Engen Vik – ex combinatista nordico norvegese
 Ingrid Syrstad Engen – calciatrice norvegese
 Truls Engen Korsæth – ex ciclista su strada norvegese
 Whitney Engen – ex calciatrice statunitense